Преноцефале () — род небольших динозавров-пахицефалозаврид из верхнего мела (кампан) Монголии. Был во многом похож на своего близкого родственника гомалоцефале (Homalocephale), который может быть его неполовозрелой особью.

Описание 

Взрослые особи весили около 130 кг и достигали длины примерно 2,4 м. В отличие от плоского и клиновидного черепа гомалоцефале (возможный ювенильный признак, который также присутствует на стадиях роста пахицефалозавра), голова преноцефале закруглена и наклонена. Вдоль края купола черепа идёт ряд костяных шипов и шишек. Предположительно, местами обитания животного были монгольские высокогорные леса.

Как и некоторые другие пахицефалозавры, преноцефале известен только по черепу и нескольким другим костям. По этой причине реконструкции существа выполняются на основе более полных остатков близких родственников: с крепким телом, короткой толстой шеей, большими задними и маленькими передними лапами.

Череп преноцефале схож с черепом стегоцераса (Stegoceras), но c заросшим теменным отверстием. Кроме того, у преноцефале отсутствуют канавки в супрарбитальной и префронтальной областях. Эти и ряд других особенностей достаточны для отделения преноцефале от стегоцераса. Североамериканский род Sphaerotholus одно время считался синонимом преноцефале (по Sullivan, 2003), однако был отделён Longrich et al. в 2010 году и Schott and Evans в 2016 году по итогам кладистического анализа. Гомалоцефале рассматривается в качестве возможного синонима преноцефале и ряд учёных полагает, что все образцы первого рода являются ювенильными (неполовозрелыми) особями второго на основании плоского черепа и совпадения места и времени обитания. Однако изученные в 2010 году новые экземпляры преноцефале, в том числе и молодая особь, показывают, что гомалоцефале является отдельным родом.

Систематика и филогения 
Преноцефале является членом семейства пахицефалозаврид — большой группы растительноядных или всеядных динозавров, живших преимущественно в позднем меловом периоде.

Роберт Салливан объединял Foraminacephale, «Prenocephale» edmontonensis и Sphaerotholus goodwini с азиатским Prenocephale prenes в одну общую кладу Prenocephale. Он также считал, что Tylocephale является сестринским таксоном для Prenocephale, а Sphaerotholus buchholtzae — младший синоним «P.» edmontonensis. Все указанные роды имеют ряды костных утолщений на чешуйчатой и теменной костях.

Кладограмма по Evans et al., 2013:

Палеобиология 
Доподлинно неизвестно, что входило в рацион животного. Исходя из строения зубов можно предположить, что преноцефале был всеядным или поедал большое количество разнообразных растений.

Вместе с преноцефале и гомалоцефале обитали другие динозавры, в числе которых растительноядный завролоф, крупный плотоядный тарбозавр, обладавший длинными когтями теризинозавр, а также представители завропод, овирапторозавров, орнитомимозавров и птиц. По берегам обширных водоёмов встречались также черепахи, ящерицы и крокодиломорфы, подобные шамозуху.

Примечания 

Пахицефалозавры
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1974 году